Janko (Alphabet cyrillique : Јанко) peut faire référence à :

  (ou Janko), un rituel Newar.

Personnalités 
 , homme politique,
 , nageur,
 , historien de la littérature,
 Janko Prunk (1942-), historien slovène,
 Janko Tipsarević (1984-), joueur serbe de tennis,
 , footballeur,
 Janko Veselinović (1862-1905), écrivain serbe.,
 , général,
 , amiral,
 Marc Janko (1983-), joueur autrichien de football,
 , inventeur du 
 , personnalité britanno-américaine,
 Zvonimir Janko (1932-2022), mathématicien croate,
 .

Mathématiques 
 Groupe de Janko

Voir aussi 
 Janković